500 миль Индиана́полиса, также известная как Индиана́полис-500 и  Инди-500 () — наиболее популярная ежегодная гонка на автомобилях с открытыми колёсами, проводящаяся в США. . Местом проведения соревнования является автодром «Индианаполис Мотор Спидвей». Победа в этом соревновании, наряду с победами в гонках 24 часа Ле-Мана и Гран-при Монако, является составляющей престижного неофициального достижения — .

История 

Соревнование проводится с 1911 года: до 1974 года — 30 мая, после — каждое последнее воскресенье мая. Таким образом является старейшей регулярной автогонкой планеты и самой популярной гонкой в Северной Америке. Считается одной из трёх самых престижных в мире, наряду с Гран-при Монако и 24 часа Ле-Мана.

С 1911 по 1955 год гонка входила в чемпионат AAA, с 1956 по 1995 входила в различные чемпионаты USAC. С 1950 по 1960 год гонка также шла в зачёт чемпионата мира среди гонщиков и учитывается в статистике «Формулы-1», а с 1979 по 1995 — в зачёт CART IndyCar. с 1996 года входит в зачёт чемпионата, ныне известного как IndyCar Series. Санкционером проведения гонки изначально выступала (с 1911 по 1955 годы) Американская автомобильная ассоциация (AAA); после аварии в Ле-Мане 1955 года AAA отказалась от проведения спортивных мероприятий, передав это USAC, которая проводила эту гонку с 1956 по 1995 годы, с 1996 года санкционером является IRL/INDYCAR. С 1979 по 1995 год, параллельно с USAC ещё одним санкционером гонки был CART.

Схема квалификации 
День 1. В субботу, за 8 дней до гонки проводится первая часть квалификации. Квалификационное время определяется по суммарному времени прохождения четырёх кругов. Сессия проходит с 12:00 по 18:00 по восточному времени США. Гонщикам гарантирована как минимум одна попытка. Участники в случайном порядке по очереди проходят квалификационные круги. Дополнительные попытки возможны, если время сессии не истекло. По окончании сессии распределяются места с 13-го по 30-е. Гонщики, показавшие 12 лучших результатов проходят в следующую часть квалификации под названием Top 12. Гонщики, показавшие результаты ниже 30-го места отправляются в Last Chance.

День 2. Состоит из трёх сессий: Last Chance, Top 12 и Fast Six. В Last Chance, которая проходит с 14:00 по 15:00, определяются остальные места на стартовом поле, с 31-го по 33-е. Гонщикам гарантирована как минимум одна попытка, дополнительные возможны, если время сессии не истекло. Участники, показавшие результат ниже 33-го, к гонке не допускаются, считаясь не прошедшими квалификацию. Если в 500 миль Индианаполиса участвуют 33 и менее гонщиков, то Last Chance не проводится. Далее, в 16:00 стартует Top 12, на которой определяются позиции с 12-й по седьмую. гонщики в обратном порядке проходят квалификационные круги: показавший в субботу 12-е время выезжает первым, а показавший первое время — последним. Доступна только одна квалификационная попытка. Лучшие шесть гонщиков проходят в финальную часть квалификации Fast Six, где они борются за поул-позицию. Fast Six стартует в 17:10 и проводится по тем же правилам, что и Top 12.

Гонщики, участвовавшие в Top 12 и Fast Six, получают очки в зачёт чемпионата IndyCar Series следующим образом: 12—11—10—9—8—7—6—5—4—3—2—1 (с 1-го по 12-е места).

Участник, не прошедший квалификацию, имеет право стартовать с последнего места за рулём машины, которой управлял гонщик, прошедший квалификацию.

Если гонщик меняет машину после квалификации, то его квалификационное время отменяется и он может стартовать с последнего места на стартовой решётке.

Процедура старта 
Перед стартом исполняется гимн США и неофициальный гимн штата Индианы, песня Back Home Again in Indiana. После чего родственник или сам владелец автодрома (в настоящее время — Роджер Пенске, владелец автодрома) произносит фразу Джентльмены, заводите ваши моторы (с 1978 года, если в гонке участвуют женщины, произносится фраза Леди и джентльмены, заводите ваши моторы), и участники гонки заводят моторы и отправляются на прогревочный круг. В 1977 году, когда на старт гонки впервые вышла женщина, Джэнет Гетри, машину заводил механик команды, за которую она выступала.

На прогревочных кругах гонщики выстраиваются позади машины безопасности рядами по три машины в ряд. Старт гонки проходит с хода.

Победители

Рекордсмены 
 Больше всего побед:
 Гонщики: Элио Кастроневес, Эй Джей Фойт, Рик Мирс, Эл Ансер — по 4
 Команды: Penske — 18.
 Производители шасси: Dallara — 22
 Больше всего поул-позиций, гонщики: Рик Мирс — 6
 Больше всего кругов лидерства: Скотт Диксон — 665
 Больше всего стартов: Эй Джей Фойт — 35
 Лучшее выступление женщины: Даника Патрик — 3-е место (2009)

Трофей 
Победителю гонки 500 миль Индианаполиса достаётся трофей Борг-Уорнер, который учреждён с 1936 года. Это кубок в человеческий рост, который украшают резные изображения лиц каждого победителя гонки. Рядом с лицом победителя выгравированы имя, год победы и средняя скорость на трассе. Каждый год Борг-Уорнер увеличивается в размерах, чтобы вместить портреты новых победителей. Трофей постоянно хранится в Музее автодрома в Индианаполисе, победителю вручается небольшая копия — Малыш Борг.

Примечания

Ссылки 
 500 миль Индианаполиса — официальный сайт
 Индианаполис Мотор Спидвей — официальный сайт
 Фотографии с Indianapolis 500

500 миль Индианаполиса